Борха́р-э-Мейме́ () — одна из 21 области (шахрестана) иранской провинции Исфахан. Административный центр — город Шахиншехр.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Борхар (بخش برخوار)
 Мейме (بخش میمه)
Население области на 2006 год составляло 277 783 человека.

Населённые пункты

Ссылки 
 World Gazetteer

Шахрестаны Исфахана